Северово — название населённых пунктов:

Россия 
 Северово — село в Вологодском районе Вологодской области.
 Северово — деревня в городском округе Подольск Московской области.

Сербия 
 Северово — посёлок.